Mercoeur (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Mercoeur (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin